Le Laboratoire Jean Perrin, du nom du physicien Jean Perrin, est un laboratoire de biophysique affilié au CNRS et à Sorbonne Université.

Voir aussi 
 Pierre-Yves Turpin

Lien externe 
 Site du laboratoire
 Le laboratoire sur le site de la Sorbornne

Biophysique
Laboratoire de recherche en France